Saint Émile peut renvoyer à :

 Saint Émile de Carthage († 250), ou Saint Émile d'Afrique, martyr à Carthage, fêté le 22 mai.
 Saint Émile de Cordoue († 852), martyr à Cordoue, fêté le 15 septembre.
 Saint-Émile, un quartier de Québec, au Canada.